Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 301 dans le monde.

Route fédérale 301

Route 301 en Nouvelle-Écosse
 Route 301 au Québec
 Route 301 en Saskatchewan
 Route 301 en Terre-Neuve-et-Labrador

, dans certains départements
 Route nationale 301